Namilt ist der Name mehrerer altägyptischer Herrscher:
 Namilt (I.), „Befehlshaber der ganzen Armee“ und Herrscher von Herakleopolis während der 22. Dynastie
 Namilt (II.), ein Hohepriester des Amun in Theben und Herrscher von Theben und Herakleopolis während der 22. Dynastie
 Namilt (III.), ein Herrscher in Hermopolis während der 25. Dynastie
 Namilt (IV.), möglicher Kleinkönig in Hermopolis während der 25. Dynastie